Bernardin de Rosset de Fleury, prélat français, archevêque de Tours (1750-1773) ;
 Clément Rosset (1939-2018), philosophe français ;
 Édouard Rosset-Granger (1853-1934), peintre français ;
 François Rosset (né en 1958), universitaire suisse ;
 François de Rosset (1571-1619), traducteur et écrivain français ;
 Gabriel Rosset (1904-1974), professeur français 
 Gilles Rosset (1927-2014), écrivain français ;
 Jean Rosset (1937-2021), sculpteur sur bois français ;
 Joseph Rosset, (1706-1786), artisan d'art et sculpteur français ;
 Marc Rosset (né en 1970), joueur de tennis suisse ;
 Matthieu Rosset (né en 1990), plongeur français ;
 Paul Rosset (1872-1954), personnalité politique suisse ;
 Renaud Rosset (19?-198?), journaliste et écrivain français ;
 Serge Rosset (né en 194?), ingénieur français ;
 Théodore Rosset (1877-1961), linguiste français ;
 Yves Rosset (né en 1965), écrivain suisse.

Divers 
 Rosset, race ovine.